Красинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Калмыкия 
 Красинское сельское поселение — входит в Лаганский район

Мордовия 
 Красинское сельское поселение — входит в Дубенский район